Ta
 símbolo químico do tântalo
ta
 abreviatura ISO 639 para a língua tâmil
TA
No pen spin ThumbAround, uma das manobras básicas
 Trazendo a Arca, sigla da banda.
 Tempo de Avançar (Candidatura Cidadã)

Desambiguações de siglas